Bizjak je sedemnajsti najbolj pogost priimek v Sloveniji, ki so ga po podatkih Statističnega urada RS na dan 31. decembra 2007 uporabljale 3.302 osebe.

Znani nosilci priimka 
 Aleksander Bizjak, arhitekt
 Aleksandra Bizjak Kotnik, jezikoslovka slovenistka
 Aleš Bizjak (*1968), strojnik, tehnični inovator
 Alojz Bizjak (1903/07—1981), narodnoobrambni delavec, publicist
 Alojz Bizjak (1904-?), sadjar  
 Andrej Ludvik Bizjak, zdravnik (17. stoletje)
 Bernard Bizjak - Kostja (1921-2002), partizanski politični komisar, generalmajor JLA (1921—2007)?
 Betka Bizjak Kotnik (*1976), klasična saksofonistka
 Bojan Bizjak (*1959), pesnik, pisatelj, fotograf
 Ciril Bizjak, veslač
 Darko Bizjak (*1949), kegljač
 Dejan Bizjak (1974—1993), zadnja žrtev slovenske osamosvojitvene vojne
 Dominik Dinko Bizjak (1952-2023), duhovnik, kitarist, fotograf, pesnik
 Drago Bizjak (1913—1999), urar in športni delavec
 Edvard Bizjak (1841—1884), slikar, freskant
 Franc (Frančišek) Bizjak (Franz Wisiak) (1810—1880), slikar, freskant
 Franc Bizjak (*1942), ekonomist, univ. prof.
 Gotard (Janez Nepomuk) Bizjak (1783—1840), naravoslovec, kemik
 Grega Bizjak (*1966), elektrotehnik
 Ivan Bizjak (1936—2018), šolnik, mladinski pisatelj, organizator, urednik in založnik
 Ivan (Ivo) Bizjak (*1956), matematik in politik
 Janez (Ivan, Janko) Bizjak (1911—1941), partizan, narodni heroj
 Janez Bizjak (*1943), arhitekt, naravovarstvenik, publicist, direktor Triglavskega narodnega parka
 Jernej Bizjak (*1987), plesalec
 Josip Bizjak (1884—1966), glasbenik dirigent, pevec
 Jože Bizjak (1914—1995), ljudski pesnik
 Julijana Bizjak Mlakar (*1956), menedžerka, pooblaščena aktuarka in političarka
 Jurij Bizjak (*1947), teolog, škof
 Kosta Bizjak (1921—2007), generalmajor JLA ?
 Bernard Bizjak-Kostja ali Stane Bizjak-Kosta Dobravc (1913-1992) 
 Lilijana Bizjak Mali (*1966/7?), zoologinja
 Martin Bizjak (1874—1918), kipar
 Martin Bizjak (1929—2017), slovensko-hrvaški slikar in cineast
 Mateja Bizjak Petit (*1969), pesnica, lutkarica, dramaturginja 
 Matjaž Bizjak (*1971), zgodovinar medievist
Matjaž Bizjak, vojaški zgodovinar
 Mihael Bizjak (1903—1984), lovec, član organizacije TIGR, partizanski komisar  
 Milan Bizjak, zamejski slikar samorastnik   
 Milan Bizjak, univ. profesor (NTF: materiali, metalurgija)  
 Milko Bizjak (*1959), organist, čembalist, skladatelj, muzikolog, glasbeni pedagog
 Miloš Bizjak (*1965), obramboslovec, državni sekretar MORS
 Mirjam Bizjak, ravnateljica
 Mirko Bizjak (1920—1999), montanist, rudarski gospodarstvenik
 Mirko Bizjak (1909—1977), športni delavec (športna gimnastika)
 Nina Bizjak, kajakašica
 Nina Bizjak (*1994), pesnica
 Pavel Bizjak (1891—1988), politik (v Avstriji)
 Peter Bizjak (1896—1971), član organizacije TIGR
Peter Bizjak (*1987), filmski režiser
 Primož Bizjak (*1976), fotograf
 Rajko Bizjak (*1963), fotograf, filmar, predavatelj
Romana Bizjak Saje, zborovodkinja
 Stane Bizjak (1910—?), partizan in politični delavec
 Stane Bizjak - Kosta Dobravc (1913—1992), partizanski poveljnik, politik in gospodarstvnik
 Valter Bizjak, častnik
 Viljem Bizjak, pekarski podjetnik v Zagrebu (zdaj "Kraš")

Glej tudi
 priimke Bizjan, Bizovičar in Bezjak

Viri 
 

Slovenski priimki